

Geografia
 Governatorato di 'Adan – governatorato dello Yemen

Letteratura
 Adan – popolazione creata dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien

Onomastica
 Adán – variante spagnola del nome proprio di persona Adamo

Persone
 Adan le Menestrel – poeta, scrittore e menestrello francese
 Antonio Adán – calciatore spagnolo
 Avraham Adan – generale israeliano
 Fartuun Adan – attivista somala
 Hussein Ibrahim Adan – calciatore somalo
 Shukor Adan – calciatore malese
 Tiago Adan – calciatore brasiliano